Lehne ist ein Sitzmöbelteil:

 Rückenlehne, siehe Stuhl (Möbel)
 Armlehne

Lehne ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lehne (1856–1930), deutscher Textilchemiker
 Andreas Lehne (* 1951 in Innsbruck), österreichischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Eduard Lehne (1805–1857), hessischer Richter und Politiker 
 Fredric Lehne (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Friedrich Lehne (1771–1836), deutscher Literat, Bibliothekar, Geschichtsforscher und Mainzer Jakobiner
 Friedrich Lehne (Jurist) (1913–2006), österreichischer Jurist und Verwaltungsrichter
 Friedrich Lehne von Lehnsheim (1870–1951), österreichischer Beamter und 1918 kurzzeitig Leiter des k.k. Ministeriums für Landesverteidigung
 Gustav Lehne von Lehnsheim (1829–1897), österreichischer Feldzeugmeister
 Johannes Lehne (* 1962), deutscher Diplomat
 Jörg Lehne (1936–1969), deutscher Bergsteiger
 Kathy Lehne (* 1961), US-amerikanische Unternehmerin und Pokerspielerin
 Klaus-Heiner Lehne (* 1957), deutscher Politiker
 Olaf Lehne (* 1962), deutscher Politiker (CDU) 
 Stefan Lehne (* 1951), österreichischer Jurist, EU-Kosovo-Beauftragter

Lehne (auch Lenne, Löhne oder Leinbaum) eine veraltete Bezeichnung für den Spitzahorn.
 Fr. Lehne, Pseudonym der Schriftstellerin Helene Butenschön (1874–1957)

Siehe auch:

 Lane
 Lene
 Leene
 Lenne
 Lehn
 Lehne von Lehnsheim